Frasera är ett släkte av gentianaväxter. Frasera ingår i familjen gentianaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gentianaväxter
Frasera